Азоя (или Азойя) — название ряда географических объектов Португалии:

 Азоя
 Азоя-ди-Байшу
 Азоя-ди-Сима